La verticale est une droite parallèle à la direction de la pesanteur, donnée notamment par le fil à plomb. Il ne faut pas confondre verticale et perpendiculaire qui sont deux notions distinctes.

Œuvre d'art 
 Au cinéma 
Verticale (Вертикаль) est un film soviétique réalisé en 1967 par Stanislav Govoroukhine et Boris Dourov.

Astronomie 
La verticale est la direction de référence associée au système de coordonnées horizontales ; c'est la ligne de jonction zénith - nadir.

Géodésie 
La déviation de la verticale est l’écart angulaire entre la verticale et la normale à l’ellipsoïde terrestre. En zone montagneuse, cette déviation peut atteindre 10" à 50".

Biologie 
La verticale subjective est la sensation individuelle de la verticale pour un organisme vivant. Chez l’homme, cette sensation se fonde sur les informations données par l’appareil statique de l’oreille interne. Alors que l'homme peut être facilement désorienté, certains animaux ont une appréciation beaucoup plus précise de leur position par rapport au sol, notamment les chats grâce à leur organe vestibulaire leur permettant de toujours se repositionner face au sol lorsque la distance est suffisante (au moins 2 mètres).

Œnologie 
En œnologie, une verticale est la collection de différents millésimes d'un même vin.

Sociologie et linguistique 
Il semble assez évident que l'on assimile très souvent le "bas" à ce qui est sale ou détestable alors que le "haut" est considéré plus positivement en termes de grandeur, de spiritualité ou d'intelligence. En sociologie et en linguistique, la verticalité est un concept permettant d'étudier les causes et les conséquences de ce fait.

Voir aussi 
 
 
 pendule
 perpendicularité

Géodésie